

Girone A

G.D. Dias Ferreira  -  Bahnwisse Mödling 3-1

S.C. Genova  -  Olympique Vitry 1-2

G.D. Dias Ferreira  -  S.C. Genova 1-2

Olympique Vitry  -  Bahnwisse Mödling 3-1

G.D. Dias Ferreira  -  Olympique Vitry 2-1

Bahnwisse Mödling  -  S.C. Genova 0-3

Girone B

U.S.C. Wuppertal  -  Goldfingers Cornesse 0-2

U.S.C. Wuppertal  -  S.C. Benevento 3-1

Goldfingers Cornesse  -  S.C. Benevento 1-3

Girone C

Arcadia Praha  -  Rotterdamse S.M.V. 0-4

S.W. Hitdorf  -  T.S.C. Stella Artois Milano 1-2

Arcadia Praha  -  S.W. Hitdorf 0-2

Rotterdamse S.M.V.  -  T.S.C. Stella Artois Milano 1-3

Arcadia Praha  -  T.S.C. Stella Artois Milano 0-4

Rotterdamse S.M.V.  -  S.W. Hitdorf 3-1

Girone C

S.V. Laufen Herrlberg  -  F.T.C. Sucy en Brie 1-2

S.V. Laufen Herrlberg  -  A.S. Hennuyer 2-2

F.T.C. Sucy en Brie  -  A.S. Hennuyer 1-2

Quarti di finale

Olympique Vitry  -  F.T.C. Sucy en Brie 2-1

Goldfingers Cornesse  -  Rotterdamse SMV 2-2

T.S.C. Stella Artois Milano  -  USC Wuppertal 3-0

A.S. Hennuyer  -  G.D. Dias Ferreira 3-1

Semifinali

Olympique Vitry  -  Goldfingers Cornesse 0-1

T.S.C. Stella Artois Milano  -  A.S. Hennuyer 1-2

Finale

A.S. Hennuyer  -  Goldfingers Cornesse 0-1 

 1993